Burra kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Burra (ort), South Australia, Goyder,

Nigeria 

 Burra (ward), Bauchi, Ningi,

Storbritannien 

 East Burra – en ö i Shetlandsöarna
 West Burra – en ö i Shetlandsöarna